D-Day (kor. 디데이, MOCT: Di Dei) – południowokoreański serial telewizyjny z 2015 roku emitowany na antenie JTBC. Serial emitowany był w piątki i soboty o 20:40 od 18 września do 21 listopada 2015 roku, liczy 20 odcinków.

Opis fabuły 
Kiedy w Seul uderza katastrofa naturalna, zespół lekarzy i służb ratunkowych zmaga się z jej następstwami i ratuje osoby, które ucierpiały po przejściu klęski żywiołowej.

Obsada

Główna 
 Kim Young-kwang jako Lee Hae-sung
 Jung So-min jako Jung Ddol-mi
 Ha Seok-jin jako Han Woo-jin
 Lee Geung-young jako Park Gun

Szpital Mirae 
 Kim Hye-eun jako Kang Joo-ran
 Yoon Joo-hee jako Park Ji-na
 Kim Jung-hwa jako Eun So-yul
 Lee Sung-yeol jako Ahn Dae-gil
 Lee Kyung-jin jako Park Yoon-sook
 Yeo Moo-young jako Yoo Young-tak
 Ko Kyu-pil jako Yoo Myung-hyun
 Kim Jae-hwa jako Kim Hyun-sook
 Joo Hyun-jin jako Ohn Jung-won

Ratownicy 
 Kim Sang-ho jako Choi Il-seop
 Kim Ki-moo jako Cha Ki-woong
 Song Ji-ho jako Lee Woo-sung

W pozostałych rolach 
 Cha In-pyo jako Koo Ja-hyuk
 Jung Yoon-sun
 Han Seo-jin

Oglądalność

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 

Południowokoreańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy telewizji JTBC